Paul Lambert peut désigner :
 Paul Lambert (1969-), joueur puis entraîneur écossais de football ;
  (1975-), joueur de football canadien ;
 Paul Lambert, économiste belge, auteur de la doctrine coopérative et penseur du Fédéralisme coopératif ;
 Paul Lambert (1918-2004), explorateur et ethnographe genevois auteur de Fraternelle Amazonie ;
  (1922-1997), acteur américain.
 Paul Lambert, artiste spécialisé en effets spéciaux, ayant reçu deux Oscar des meilleurs effets visuels, en 2018 et 2019.